Il 64° Campionato Argentino di rugby a 15 è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha superato in finale la selezione di Tucumàn.

Torneo "Campeonato" 
Partecipano 8 squadre, divise in due gironi di 4 squadre. La Vincente e la seconda di origine alle semifinali. La quarta di ogni girone alla "Finale descenso" (play-out per la retrocessione).

Girone 1 
  Prima giornata

 Classifica

|}

Girone 2 

 Classifica

|}

(*) Classifica dal secondo posto determinata per il numero di mete (Rosario 6, Santa Fè 3, Salta 1)

Semifinali

Finale

Play out 

 Campione: Buenos Aires
 Retrocede: Mar del Plata

Torneo Ascenso

Girone Norte 1 

 Classifica

|}

Girone Norte 2 

 Classifica

|}

Girone Sur 1 

 Classifica

|}

Girone Sur 2 

  Classifica:

|}

Semifinali

Finale 

 Promossa: Noreste

Collegamenti esterni